Christian von Brandenburg-Bayreuth ist der Name folgender Personen:

* Christian von Brandenburg-Bayreuth (1581–1655), Markgraf des fränkischen Fürstentums Bayreuth, siehe Christian (Brandenburg-Bayreuth)
 Christian Ernst von Brandenburg-Bayreuth (1644–1712), deutscher Militärführer und Markgraf des fränkischen Fürstentums Bayreuth, siehe Christian Ernst (Brandenburg-Bayreuth)